Johnny McElhone (né en 1963), musicien britannique, bassiste du groupe Texas ;
Natascha McElhone (née en 1971), actrice britannique.